El XII Campeonato Mundial Junior de Atletismo se desarrolló entre el 8 y 13 de julio de 2008 en la ciudad de Bydgoszcz, Polonia. La sede principal de los eventos fue el Estadio Zdzisław Krzyszkowiak.

Medallero

Referencias

Enlaces externos 

 Resultados oficiales (Inglés)
 Página web oficial de la competición

Campeonatos mundiales junior de atletismo
Atletismo en 2008
Deporte en Polonia en 2008
Deporte en Bydgoszcz
Competiciones deportivas mundiales celebradas en Polonia